

Personnalités 

 Nirmala Deshpande (1929-2008), militante et écrivaine indienne ;
 Shashi Deshpande (née en 1938), romancière indienne.

Astrnonomie 

 (22924) Deshpande, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.